Le patronyme néerlandais Peters, Peeters ou  indique par son suffixe -s une filiation de quelqu'un qui se nomma P(i)eter, ce qui correspond au français Pierre.

 c'est le  le plus commun aux Pays-Bas () ,

Étymologie 
Peters est basé sur le prénom  suivi du cas possessif (ou génitif), que l'on trouve dans d'autres noms comme  , , , , etc.

Personnalités 

 Alain Péters (1952-1995), poète et musicien de la Réunion ;
 Alex Peters (1994-), coureur cycliste britannique ;
  ;
 Ann Peters, femme politique grenadienne ;
 Arno Peters (1916-2002), historien et cartographe allemand, auteur de la projection cartographique qui porte son nom ;
 Bernard Peters (1910-1993), physicien américain ;
 Brock Peters (1927-2005), acteur américain ;
 Carl Peters (1856-1918), explorateur allemand ;
 Carol Ann Peters (1932-2022), patineuse artistique américaine ;
 Caroline Peters (1971-), actrice allemande ;
  ;
 Dan Peters (1967-), batteur américain ;
 Dillon Peters (né en 1992), joueur américain de baseball ;
 Dimitri Peters (1984-), judoka allemand ;
 Don Peters (1921-2002), scénariste américain ;
 Donna Peters (19?-), triathlète américaine ;
 Edward N. Peters (né en 1957), avocat américain ;
 Elizabeth Peters (1927-2013), écrivaine américaine ;
 Emma Peters (1996-),  auteure-compositrice-interprète et musicienne française ;
 Eric Peters (1969-), joueur de rudby écossais ;
 Evan Peters (1987-), acteur américain ;
 Georg Peters (1908-1992), homme politique allemand ;
 George Henry Peters (1863-1947), astronome américain ;
 George Peters (1890-1935), directeur de la photographie américain ;
 Haley Peters (1992-), joueuse américaine de basket-ball ;
  ;
 Heinrich Peters (18?-19?), skipper allemand ;
 Herbert Peters (1998-), coureur cycliste namibien ;
 James Arthur Peters (1922-1972), herpétologiste américain ;
 James Lee Peters (1889-1952), ornithologue américain ;
 Jean Peters (1926-2000), actrice américaine ;
 Kari Peters (1985-), fondeur luxembourgeois ;
 Madeleine Peters (1996-), actrice canadienne
 Martin Peters (1943-2019), joueur de football anglais ;
  ;
  ;
 Molly Peters (1942-2017), actrice britannique ;
 Nans Peters (1994-), coureur cycliste français ;
 René Peters (1981-), footballeur luxembourgeois ;
 Roberta Peters (1930-2017), soprano américaine ;
 Rudi Peters (1939-2002), homme politique provincial canadien ;
 Solange Peters (1972-), médecin cancérologue et professeure suisse ;
 Sonja Peters (1976-), joueuse de tennis handisport néerlandaise ;
 Steffen Peters (1964-), cavalier américain ;
 Werner Peters (1918-1971), acteur allemand ;
 .

Pseudonyme 

 Ellis Peters (1913-1995), pseudonyme d'Edith Pargeter, romancière anglaise.

Toponyme 

 Peters, census-designated place situé en Californie.

Autres 
 Édition Peters, éditeur de musique classique
 Projection de Peters, projection cartographique

Liens externes 
 

Patronyme néerlandais
Patronyme anglais